Aleksander Przezdziecki (ur. ok. 1665, zm. 1733/1734) –  kasztelan inflancki.
 Aleksander Narcyz Przezdziecki (1814-1871) – historyk mediewista, wydawca źródeł.